Serie B 1984 – stagione del campionato italiano di calcio femminile
 Serie B 1984 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto